Carl Happel (1819-1914), peintre et illustrateur allemand ;
 Eberhard Werner Happel (1647-1690), écrivain allemand ;
 Ernst Happel (1925-1992), footballeur autrichien.

Voir aussi 
 Stade Ernst-Happel à Vienne (Autriche).

Patronyme germanique